Miejscowości w USA:
 Brookfield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Brookfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Brookfield – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Brookfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Brookfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Brookfield – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Brookfield – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 Brookfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Brookfield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Brookfield – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
Gminy w USA:
 Brookfield (ang. Brookfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Brookfield (ang. Brookfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Eaton
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Brookfield (ang. Brookfield Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Brookfield (ang. Brookfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Brookfield (ang. Brookfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Brookfield (ang. Brookfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Orange
 Brookfield (ang. Brookfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Brookfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Brookfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Brookfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire